Die Scottish Football League Division One wurde 1919/20 zum 27. Mal ausgetragen. Es war zudem die 30. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 16. August 1919 und endete am 5. Mai 1920. In der Saison 1919/20 traten 22 Vereine in insgesamt 42 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 10. Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Torschützenkönig wurde mit 33 Treffern Hughie Ferguson vom FC Motherwell.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1919/20 bei statto.com
 Scottish Division One 1919/20 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1919/20
1919 20